Het judotoernooi in de klasse tot 73 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op maandag 16 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Giuseppe Maddaloni uit Italië, die ditmaal ontbrak op het olympisch toernooi. Ook Nederland en België vaardigden geen deelnemer af in deze gewichtsklasse. In totaal kwamen 34 judoka's uit 34 landen uit in de lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Mannen 73